-spieker (niederdeutsch) steht für:
 Spicker (z. B. zum Spicken (Kochen)) als Werkzeug
 Hohlspieker
 Marlspieker
 Bodenspeicher in geografischen Bezeichnungen
 Zollenspieker
 Rothenspieker

Siehe auch:
 Spieker 
 Spiecker
 Spicker